Уэббер () — фамилия и топоним:

Фамилия 
Уэббер — английская версия немецкой фамилии Вебер.

Известные носители:
 Ллойд Уэббер, Эндрю (род. 1948) — английский композитор.
 Уэббер, Дайан (1932—2008) — американская актриса, фотомодель.
 Уэббер, Джон (1751—1793) — английский художник.
 Уэббер, Крис (род. 1973) — американский баскетболист.
 
  (род. 1968) — британский режиссёр.
 Уэббер, Уэйд (род. 1967) — американский футболист и футбольный тренер.

Топоним 
  — американский город.

См. также